Příjmení Douda nosí více významných osobností:

 František Douda (1908–1990) – československý všestranný sportovec
 Jan Douda (1???–???) – český a československý politik
 Jiří Douda (* 1957) – český fotbalista